Plaats in de Verenigde Staten
 Hooks (Texas), plaats in Texas
 Hooks (Alabama), plaats in Alabama

 Persoon
 Jan Hooks (1957-2014), Amerikaanse actrice